

Микулин — село, гміна Тишівці, Томашівський повіт, Люблінське воєводство

Села:
 Микулин — Рівненський район, Рівненська область
 Микулин — Шепетівський район, Хмельницька область

 Микулин — давня назва містечка Микулинці Теребовлянського району Тернопільської області

Див. також 
 Микулинці